Пляжный футбол на Африканских пляжных играх 2019  — континентальный турнир по пляжному футболу, который прошел с 19 по 23 мая 2019 года на острове Сал, Кабо-Верде. Также этот турнир является отборочным к Всемирным пляжным играм.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Матчи за титул

Матчи за 5-8 места

Итоговое положение команд

Женский турнир

Формат 
В круговом турнире сыграют женские сборные Кабо-Верде и Алжира. Они сыграли друг с другом два матча. Команда занявшие первое место получит путевку на Всемирные пляжные игры 2019.

Групповой этап 

Пляжный футбол